Московское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область 
 Московское сельское поселение — входит в Почепский район

Кировская область 
 Московское сельское поселение — входило в Афанасьевский район (упразднено)

Тюменская область 
 Московское сельское поселение — входит в Тюменский район

Хакасия 
 Московское сельское поселение — входит в Усть-Абаканский район